Peder Lunde ist der Name folgender Personen:

* Peder Lunde senior (1918–2009), norwegischer Segler
 Peder Lunde junior (* 1942), norwegischer Segler